Stazione Termini steht für

 Bahnhof Roma Termini, den Hauptbahnhof von Rom
 Rom, Station Termini, einen italienischen Spielfilm